Нижче наведено список 588 муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна.

Верхня Гаронна

Верхня Гаронна